Analogleistung als Bezeichnung für 
 eine ärztliche oder zahnärztliche Leistung, die nicht in der jeweiligen amtlichen Gebührenordnung verzeichnet ist, siehe
 Analogleistung in der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
 Analogleistung in der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)

 eine erweiterte Unterhaltsleistung nach Asylbewerberleistungsgesetz, siehe
 Duldung
 Asylbewerberleistungsgesetz